Lagarfljót si può riferire a:
Lagarfljót, un fiume islandese
Lagarfljót, il lago in Islanda formato dall'omonimo fiume.